Die Nottingham Open 1995 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 24. Juni 1995 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1995 und wurde im Freien Rasen ausgetragen.

Bei der ersten Ausgabe des Turniers in Nottingham gewann der ungesetzte Argentinier Javier Frana seinen dritten und letzten Einzeltitel seiner Karriere. Im Finale schlug er den Australier Todd Woodbridge, der an Platz 7 gesetzt war.
Das Doppel entschied das US-amerikanische Brüderpaar Luke und Murphy Jensen für sich. Als an Platz 3 Gesetzte gewannen sie im Finale gegen Patrick Galbraith und Danie Visser. Es war Murphy Jensens zweiter Turniersieg, Luke konnte seinen achten Titel feiern.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1995
Tennisturnier in Nottingham